Distrikt Santa Rosa bezeichnet folgende Distrikte 

in Costa Rica:
 mehrere Distrikte dieses Namens

in Peru:

 Distrikt Santa Rosa (Chiclayo), Distrikt in der Provinz Chiclayo (Region Lambayeque)
 Distrikt Santa Rosa (El Collao), Distrikt in der Provinz El Collao (Region Puno)
 Distrikt Santa Rosa (El Dorado), Distrikt in der Provinz El Dorado (Region San Martín)
 Distrikt Santa Rosa (Grau), Distrikt in der Provinz Grau (Region Apurímac)
 Distrikt Santa Rosa (Jaén), Distrikt in der Provinz Jaén (Region Cajamarca)
 Distrikt Santa Rosa (La Mar), Distrikt in der Provinz La Mar (Region Ayacucho)
 Distrikt Santa Rosa (Lima), Distrikt in Lima
 Distrikt Santa Rosa (Melgar), Distrikt in der Provinz Melgar (Region Puno)
 Distrikt Santa Rosa (Pallasca), Distrikt in der Provinz Pallasca (Region Ancash)
 Distrikt Santa Rosa (Rodríguez de Mendoza), Distrikt in der Provinz Rodríguez de Mendoza (Region Amazonas)